Bundestagswahlkreis 241 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ansbach (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Kulmbach (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Neu-Ulm (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Kempten (1949 bis 1961)